Ponale peut désigner :

Toponymes

Ponale : une station de la ligne 5 du métro de Milan ;
 Ponale : une rivière du Trentin-Haut-Adige se jetant dans le lac de Garde ;
 Route du Ponale : route reliant les lacs de Garde et de Ledro.

Homonymie de toponyme